Hoek ist der Familienname folgender Personen:

 Aad van den Hoek (* 1951), niederländischer Radrennfahrer
 Evert Hoek (* 1933), kanadischer Bauingenieur
 Frans Hoek (* 1956), niederländischer Fußball-Torwart und Torwarttrainer
 Hans van Hoek (* 1947), niederländischer Maler
 Hans van der Hoek (1933–2017), niederländischer Fußballspieler
 Heike Grahn-Hoek (* 1943), deutsche Geschichtswissenschaftlerin
 Henry Hoek (1878–1951), deutscher Geologe, Bergsteiger und Buchautor
 Leanne van den Hoek (* 1958), niederländische Offizierin (Brigadegeneral)
 Marikke Heinz-Hoek (* 1944), deutsche Künstlerin
 Martin Hoek (1834–1873), niederländischer Physiker
 Rosalie van der Hoek (* 1994), niederländische Tennisspielerin

Hoek ist der Name folgender Orte in den Niederlanden:
 Hoek van Holland, Stadtteil von Rotterdam
 Hoek (Friesland)
 Hoek (Gelderland)
 Hoek (Limburg)
 Hoek (Sint-Michielsgestel)
 Hoek (Valkenswaard)
 Hoek (Veghel)
 Hoek (Zeeland), bei Terneuzen

HOEK steht als Abkürzung für:
 Handbook of Ecological Concepts

Sonstiges:
 Hoek-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Hoeck
 Höök
 Hook
 Huk